Die Communauté de communes de la Plaine de l’Ain ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ain. Der Name Plaine de l’Ain bezeichnet die breite Ebene, die der Fluss Ain zwischen seinem Austritt aus den Westausläufern des Jura und der Mündung in die Rhône bildet.
Der Gemeindeverband wurde am 15. Dezember 2002 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Chazey-sur-Ain.

Geschichte 
Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in der Ain-Ebene begann 1973 als district, der Vorgängerform heutiger Gemeindeverbände. Zu ihm gehörten bereits 29 der heute 33 Mitgliedsgemeinden. Seit 1978 betreibt er eine Abfallentsorgungsanlage, die ab 1995 um dezentrale Wertstoffhöfe ergänzt wurde. Kurz nach der Umwandlung 1995 in ein SIVOM stießen die verbleibenden vier Gemeinden des Kantons Meximieux zum Gemeindeverband hinzu. Unter der seit Dezember 2002 bestehenden Form als Communauté de communes wurden mehrere Industrieflächen ausgewiesen sowie die Abfallwirtschaft umgestellt von Deponierung auf Müllverbrennung in der Anlage von Bourgoin-Jallieu.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurden die benachbarten Gemeindeverbände Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine und Communauté de communes Rhône - Chartreuse de Portes aufgelöst und die Gemeinden großteils hier integriert.

Aufgaben 
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus, sowie die Raumplanung. Letztere untersteht dem SCoT Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain, ein gemeinsames Schéma de Cohérence Territoriale mehrerer Gemeindeverbände und Gemeinden im Ain- und Rhônetal.  Zusätzlich betreibt der Gemeindeverband die Straßenmeisterei, die Abfallwirtschaft und den öffentlichen Nahverkehr.

Mitgliedsgemeinden

Weblinks 
 Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)

Einzelnachweise 

Plaine de lAin
Gegründet 2002